Miasto nadziei (City of Hope) – brytyjski film z 1991
 Miasto nadziei (Hope Springs) – amerykański film z 2003

Zobacz też 
 Dwoje do poprawki (Hope Springs)